Leonardo Valencia puede referirse a:

 Leonardo Valencia (n. 1969), escritor ecuatoriano.  
 Leonardo Valencia Rossel (n. 1991), futbolista chileno.